Barrancas puede referirse a:
 Las barrancas o cañones; accidentes geográficos provocados por los ríos.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas y lugares:

 Barrancas o Abdón Castro Tolay; localidad de la provincia de Jujuy (Argentina).
 Barrancas, distrito de la provincia de Mendoza (Argentina).
 Barrancas, localidad de la provincia del Neuquén (Argentina).
 Barrancas, localidad de la provincia de Santa Fe (Argentina).
 Barrancas de Belgrano, zona del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

 Barrancas, antigua comuna de la ciudad de Santiago (Chile).
 Barrancas, localidad de Valparaíso (Chile).
 Barrancas, estación de la línea 5 del metro de la ciudad de Santiago (Chile).

 Barrancas, municipio del departamento de La Guajira (Colombia).

 Barrancas de Castrejón y Calaña, gargantas y cárcavas por las que corre el río Tajo, Castilla-La Mancha.

 Barrancas del Cobre, cañón en la  Sierra Tarahumara, Chihuahua.

 Barrancas, barrio del municipio de Barranquitas (Puerto Rico).

 Barrancas, municipio del estado de Barinas (Venezuela).
 Barrancas, localidad del estado Zulia (Venezuela).
 Barrancas de Orinoco, localidad del estado Monagas (Venezuela).
Además, puede referirse a:
 Barrancas (2015), largometraje mexicano dirigido por Juan de la Peña.